La formula molecolare C8H8O3 può indicare:
 Acido mandelico
 Vanillina
 Salicilato di metile
 Metilparaben

Formule molecolari